Шадричи — название населённых пунктов в России:

 Шадричи — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Шадричи — деревня в Орловском районе Кировской области.